Kolej Miast Śląskich i Galicyjskich () – austro-węgierska linia kolejowa poprowadzona od Kojetína do Kalwarii Zebrzydowskiej.

Historia 
Kolej Miast Śląskich i Galicyjskich została wpierw poprowadzona z Kojetína do Bielska przez Kromieryż, Hulín, Holešov, Bystřice pod Hostýnem, Wałaskie Międzyrzecze, Hostašovice, Veřovice, Frydek, Dobrą, Gnojnik, Ropicę, Cieszyn, Goleszów, Skoczów, Pogórze, Jasienicę, Wapienicę. Dalej kolej poprowadzono już na terenie Galicji przez Białą, Kozy, Kęty, Andrychów, Wadowice, Kleczę Górną do Kalwarii Zebrzydowskiej. W Goleszowie została poprowadzona bocznica kolejowa na południe do huty w Ustroniu.

Najstarsza część Kromieryż – Hulín została wybudowana w listopadzie 1880 roku, sekcję Hulín – Bystřice pod Hostýnem otwarto w listopadzie 1882 roku. W 1887 roku linia kolejowa została zakupiona od towarzystwa Kolej Północną Cesarza Ferdynanda, która zbudowała nowe sekcje łączące Kojetín, Valašské Meziříčí i Bielsko. Celem było stworzenie równoległego połączenia kolejowego Moraw i Galicji, która byłaby w bezpiecznej odległości od granicy z Prusami.

Linia została otwarta 1 czerwca 1888 roku, jednak pociągi towarowe kursowały nią już od 15 maja 1888 roku.

Na linii Kolei Miast Śląskich i Galicyjskich zostały wybudowane charakterystyczne dla ówczesnej c.k. monarchii dworce kolejowe – piętrowe, z ryzalitami na osiach ścian frontowych, przykryte dachami naczółkowymi. Takie dworce do dziś stoją na stacjach: Hostašovice, Veřovice, Frydek-Mistek, Dobra, Gnojnik, Ropica, Cieszyn, Goleszów, Skoczów, Jasienica, Bielsko-Biała Wapienica i Bielsko-Biała Wschód, Kozy, Kęty i Andrychów.

Po upadku Monarchii Austro-węgierskiej i podziale Śląska Cieszyńskiego pomiędzy Polskę a Czechosłowację Kolej Miast Śląskich i Galicyjskich przestała istnieć. Utworzono posterunek graniczny na moście kolejowym na Olzie w Cieszynie, a dawna austriacka linia kolejowa została podzielona na linie kolejowe polskie i czechosłowackie.

Dawna linia kolejowa Miast Śląskich i Galicyjskich przebiega przez współczesne czeskie i polskie linie kolejowe:
 Linia kolejowa nr 303 (Kojetín – Valašské Meziříčí)
 Linia kolejowa nr 323, na odcinku Valašské Meziříčí – Frydek-Mistek
 Linia kolejowa nr 322 (Frýdek Místek – Český Těšín)
 Linia kolejowa nr 190 (Cieszyn – Bielsko-Biała Główna)
 Linia kolejowa nr 117 (Bielsko-Biała Główna – Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona)

Z okazji 120-lecia linii kolejowej 2 czerwca 2007 r. zorganizowano kurs pociągu retro do Kęt, poprowadzony parowozem Ty2-953 z zabytkowymi wagonami ze skansenu kolejowego w Chabówce.

Galeria 
Dawne austriackie dworce kolejowe:

Zobacz też 
 Kolej Północna
 Kolej Koszycko-Bogumińska
 Galicyjska Kolej Transwersalna

Przypisy

Bibliografia 
 Rechowicz, Henryk: Bielsko-Biała. Zarys rozwoju miasta i powiatu, Wydawnictwo „Śląsk” Katowice 1971

Transport kolejowy w Galicji
Linie kolejowe w Polsce